Лампрофиллит — минерал, островной диортосиликат натрия, циркония и титана, с добавочными анионами (OH), O, F. Название в переводе с греческого означает «филлитес» — листоватый, «лямпрос» — блестящий, за пластинчатые формы кристаллов с сильным блеском на плоскостях спайности.

Минерал был открыт в 1894 году. IMA статус утверждён.

Структура и химический состав 
Химическая формула в общем виде описывается формулой (Sr,Ba,K,Na)Na(Na,Fe,Mn)Ti[Ti(SiO)O(OH,F,O). В природе наблюдается полный ряд твердых растворов от собственно лампрофиллита (стронциевого члена ряда) до баритоламрофиллита (бариевого члена ряда) при этом параметры элементарной ячейки линейно зависят отсодержания Sr, Ba и K. . Кристаллическая структура лампрофиллита близка к структурам бафертисита, астрофиллита, сейдозерита, розенбушита. В центральном слое трехслойных пакетов находятся атомы Na и Ti в октаэдрической координации. Основу структуры составляют трехслойные пакеты из центрального триоктаэдрического слоя, заключающего позиции Na, Тi и Sr, и боковых сеток, построенных из диортогрупп SiO, объединённых пятивершинниками Тi. Все атомы кислорода триоктаэдрического слоя, за исключением входящих в ОН-группу, замещаемую на F и Cl, обобществлены с титан-кремнекислородными сетками. 

В зональных кристаллах лампрофиллита от центра к краю увеличиваются содержания К, Ва и Аl, а содержания Na, Mg, Ca, Sr и Fe — уменьшаются. Для стронциевых лампрофилитов из эвдиалитового комплекса отмечено закономерное увеличение содержания Fe вверх по разрезу. Для стронциевых лампрофиллитов из порфировидных лувритов вверх по разрезу обнаружено закономерное увеличение содержания Na и Мп и уменьшение содержания Mg и Fe.

Химические свойства 

В кислотах разлагается тяжело. При нагревании, в том числе перед паяльной трубкой, лампрофиллит сплавляется в тёмно-серую немагнитную массу, состоящую из расплава и оксидов титана. Температура инконгруэнтного плавления лежит между 880 и 915°С, а в присутствии нефелина верхний предел устойчивости лампрофиллиа снижается до 833°С.

Литература 
 Азарова Ю. В. Генезис и типохимизм минералов ряда лампрофиллит-баритолампрофиллит из комплекса луяврит-малиньитов Хибинского массива. — Новые данные о минералах. 2004. Вып. 39.
 Зайцев В. А. Особенности химического состава и условия образования титанита и минералов группы лампрофиллита в Ловозерском массиве, Кольский полуостров. Автореферат дис. канд. геол.-мин.наук., 2005
 Зайцев В.А. О численной зависимости параметрв элементарной ячейки минералов группы лампрофиллита от состава катионов в межслоевой позиции // Кристаллография. 2005. №2. C. 240-242.
Зайцев В.А., Когарко Л.Н.  Составы минералов группы лампрофиллита из щелочных массивов мира. Геохимия. 2002. № 4. С. 355.
Зайцев В.А., Когарко Л.Н., Сенин В.Г. Фазовые равновесия в системе лампрофиллит-нефелин // Геохимия. 2013. Т. 51, No. 11, с. 987–994.

 Mineralogicheskii Zhurnal: 12: 25-28.
 Doklady Akademii Nauk SSSR: 269: 117—120.
 Soviet Physics — Doklady (1983): 28: 206.
 Krivovichev,S.V., Armbruster, T., Yakovenchuk, V.N., Pakhomovsky, Y.A., and Men’shikov, Y.P. (2003) Crystal structures of lamprophyllite-2M and lamprophyllite-2O from the Lovozero alkaline massif, Kola peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy: 15: 711—718.
Zaitsev V.A., Krigman L.D., Kogarko L.N. Pseudobinare phase diagram lamprophyllite – nepheline // EMPG-X Symposyum Abstracts. Lithos. 2004. 73 N. 1-2. s. 122.

Примечания

Ссылки 
 Свойства и распространение лампрофиллита
 Лампрофиллит

Силикаты (минералы)
Группа лампрофиллита